Název  Pohořany má více sídel:
 Pohořany (Žitenice), část obce Žitenice v okrese Litoměřice
 Pohořany (Dolany), část obce Dolany v okrese Olomouc